Вітіньйо ():
 Вітіньйо (футболіст, 1993) — бразильський футболіст, атакувальний півзахисник
 Вітіньйо (футболіст, березень 1998) — бразильський футболіст, півзахисник
 Вітіньйо (футболіст, вересень 1998) — бразильський футболіст, нападник
 Вітіньйо (футболіст, квітень 1999) — бразильський футболіст, нападник
 Вітіньйо (футболіст, липень 1999) — бразильський футболіст, захисник
 Вітіньйо (футболіст, 2000) — бразильський футболіст, нападник